Сергей Осипенко:
 Осипенко, Сергей Алексеевич (род. 1970) — российский серийный убийца и насильник.
 Осипенко, Сергей Иванович (род. 1953) — российский пианист, педагог, Заслуженный деятель искусств РФ.